Cardwell (Missouri)
 Cardwell (Montana)
 Cardwell (Queensland)